En cuisine, un éclair au chocolat est une pâtisserie.
Au cinéma, Éclair au chocolat est un film canadien réalisé par Jean-Claude Lord.